Висенте Валькарсе Кано (; 19 октября 1974, Арресифе, Испания) — испанский футболист, бывший защитник, известный по выступлениям заклуба «Малагу».

Клубная карьера 
Валькарсе — воспитанник академии мадридского «Реала». Из-за высокой конкуренции он не смог дебютировать за основную команду и выступал только за «Реал Мадрид C» и «Реал Мадрид Кастилья».

В 1998 году Висенте в поисках игровой практики покинул «Реал» и подписал соглашение с «Малагой». В составе «анчоусов» он провёл всю свою карьеру. Валькарсе помог клубу в 2002 году выиграть Кубок Интертото и дойти до 1/4 Кубка УЕФА. За «Малагу» Висенте отыграл 10 сезонов и является одним из рекордсменов по количеству сыгранных матчей. В 2008 году он завершил карьеру и занял одну из должностей в клубе.

Достижения 

Командные

 «Малага»
 Обладатель Кубка Интертото — 2002

Примечания

Ссылки 
 
 Málaga official profile 
 Stats at Liga de Fútbol Professional
 BDFutbol profile

Футболисты Испании
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Малага»